Kácsor László (1929–2022) magyar fotográfus, fotóriporter
 Kácsor László (1985–) magyar birkózó